Grigor Grigorjan (* 4. července 1992 Jerevan) je arménský zápasník–volnostylař.

Sportovní kariéra 
V útlém dětství se věnoval gymnastice ve sportovním klubu Alberta Azarjana. Zápasení se věnoval od 10 let v klubu Va'an Zatikjan v jerevanské čtvrti Malatia-Sebastia. V armenské mužské volnostylařské reprezentaci se pohybuje od roku 2013 ve váze do 74 kg, kterou střídá s neolympijskými váhami do 70 kg a do 79 kg. V roce 2016 se na olympijské hry v Riu nekvalifikoval.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Grigora Grigorjana na uni-leipzig.de

Arménští volnostylaři
Narození v roce 1992
Narození 4. července
Narození v Jerevanu
Žijící lidé
Muži